Флаг муниципального образования Береза́нское сельское поселение Выселковского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 14 октября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4489.

Описание 
«Полотнище жёлтого цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине многоцветную фигуру запорожского казака с пистолем, саблей, копьём и мушкетом. Казак изображён стоящим на зелёных глыбах, изображение которых примыкает к нижнему краю полотнища».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Своё название станица Березанская, а после и поселение получила в 1793 году, по повелению императрицы Екатерины II, в честь взятия черноморскими казаками крепости на острове Березань в период русско-турецкой войны 1768—1774 годов.

Основой герба и флага стала печать Березанского куреня конца XVIII века, изображающего запорожского казака в национальных одеждах, держащего в правой руке копьё, на поясе саблю, а в левой руке мушкет. Казак стоит на руинах в виде холма, состоящих из зелёных глыб мурованных чёрным, аллегорически указывающих на остров Березань, на котором была разрушена до основания турецкая крепость.

Зелёный цвет символизирует жизнь, здоровье, надежду, возрождение.

Жёлтый цвет (золото) символизирует величие, богатство и процветание, прочность, достаток. А также жёлтый цвет аллегорически указывает на богатые пшеницей поля поселения.

Примечания 

Флаги с изображением пешего воина‎